Kloster Marienhof bezeichnet zwei ehemalige Klosteranlagen auf dem Gebiet der heutigen Großstadt Hamm in Westfalen:

 Haus Kentrop, Klosteranlage der Zisterzienserinnen in Mark
 Kloster Marienhof (Rhynern), Klosteranlage der Terziarinnen in Rhynern.

aber auch:
 Kloster Marienhof (Immenhausen)